Spiel des Jahrhunderts steht für:
 Jahrhundertspiel, Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko (Italien gegen Deutschland, 4:3)
 Fußballspiel Österreich gegen England 1932 (3:4), siehe Adolf Vogl #Sonstiges
 Basketballspiel Houston Cougars gegen UCLA Bruins (71:69) 1968, siehe NRG Astrodome #Veranstaltungen und Ereignisse
 The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ernannt zum „Spiel des Jahrhunderts“

Siehe auch:
 Schachweltmeisterschaft 1972 (Match des Jahrhunderts) zwischen Boris Spasski und Bobby Fischer
 Partie des Jahrhunderts, Schachpartie 1956 zwischen Donald Byrne und Bobby Fischer